

Prénom composé 
Jean-François est un prénom masculin composé des deux prénoms Jean et François.

Il est porté notamment par :
 Jean-François Papillon, rival de Toussaint Louverture († 1822), un des acteurs de la Révolution haïtienne.
 Jean-François de La Pérouse
 Jean-François Champollion
 Jean-François Allard
 Jean-François Copé

Saint(s) et bienheureux chrétien(s) 
 Jean-François Jarrige de la Morélie du Breuil  († 1794), bienheureux, chanoine de Saint-Yrieix (France), martyr de la Révolution française aux pontons de Rochefort, sur les Deux-Associés ; fêté le 31 juillet.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français